

Краснояр — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Краснояр — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Краснояр — селище, Ревдинський міський округ, Свердловська область